Гевог () — административно-территориальная единица Бутана, которую образует группа населённых пунктов, составляющих промежуточную административно-территориальную единицу между населённым пунктом и дзонгхагом. В Бутане насчитывается , средней площадью по 230 км².

Администрация 
Согласно Закону о местном управлении 2009 года, каждый гевог находится под управлением Совета гевога (Gewog Tshogde), который подчиняется Совету дзонгхага (Dzongkhag Tshogdu). В Gewog Tshogde входят Гап (глава, ), его заместитель () и от пяти до восьми избранных членов совета из населённых пунктов, входящих в состав гевога. Все члены Gewog Tshogde избираются на пятилетние сроки простым большинством голосов от общего числа избирателей (но проголосовать должно не менее двух третей от общего числа избирателей). Кандидаты должны быть гражданами Бутана в возрасте от 25 до 65 лет, проживать в данной местности не менее одного года и получить разрешение избирательной комиссии, а также соответствовать «Закону о выборах».

Хотя Gewog Tshogde имеет право распределять ресурсы, управлять здравоохранением и безопасностью, взимать налоги с земли, пастбищ, скота и развлекательных мероприятий, ему запрещено принимать законы. Администрация гевога обладает юрисдикцией в отношении дорог, зданий (в том числе архитектуры), зон отдыха, коммунальных услуг, сельского хозяйства, а также разрабатывает местный пятилетний план развития. Каждый гевог имеет собственный бюджет, который утверждается и находится под контролем министра финансов.

История 
Начиная с конца 1980-х годов король Джигме Сингье Вангчук начал проводить программу децентрализации страны. В 1991 году, согласно этой программе, король учредил первую местную администрацию — Yargay Tshogchung. Гевог стал официальной административной единицей, а их управляющими стали старосты Гап. Во время первых в то время выборов представители от каждого домашнего хозяйства выбрали Гап своего гевога.

В 2002 году парламент Бутана принял закон, согласно которому в администрацию гевога вошли Гап, его заместитель Мангми, представитель деревни или группы деревень Цхогпа (), не имевший голоса почтальон Чупон () и клерк гевога. Гап и Мангми избирались сроком на три года, а остальные представители администрации — на год. Они избирались простым большинством голосов проголосовавших (не менее 2/3 от общего числа избирателей). Администрация гевога взимала налоги, поддерживала и распределяла природные ресурсы, а также управляла сообществом и его культурной жизнью.

Законом об местном самоуправлении 2007 года были расширены полномочия местных чиновников, а администрация наделена большими полномочиями. Также было введено правило соблюдения Дриглам Намжа. После принятия Закона о местных органах власти от 2009 года каждый гевог был разделён на чевоги, который включал несколько деревень.

Изменения с 2000 года 
В 2002 году было 199 гевогов в 20-ти дзонгхагах, в 2005 году — 205 гевогов.

Гевоги дзонгхага Циранг, Chanautey, Gairigaun, Tshokhana и Tsirang Dangra были упразднены, в то же время созданы Баршонг, Рангтханглинг, Цхолингкхар и Цирангто. Кроме того, в дзонгхаге Сарпанг был упразднён гевог Сарпангтар. Из дзонгхага Чукха был исключён гевог Bhulajhora, но сейчас включён Сампхелинг. В дзонгхаг Самце вместо гевогов Ghumauney, Mayona и Nainital включены Угъенце и Йеселце. Из дзонгхага Тхимпху был исключён гевог Баписа. Из дзонгхага Самдруп-Джонгхар исчезли гевоги Bakuli и Hastinapur, но их заменили Девасанг, Лангченпху, Пематханг, Пхунцхотханг, Сертхи и Вангпху. В дзонгхаге Трашиянгце были созданы три дополнительных гевога: Бумделинг, Кхамданг и Рамджар.

Список гевогов 
Ниже приведён список 206 гевогов:

Примечания

Ссылки 
 , listing 199 Gewogs existing through 2002.
 , listing 205 Gewogs according to a census in 2005.
  reporting Nganglam Gewog in 2010, absent in older gewog lists.
  - статистическая информация о гевогах.

Административные единицы
Административное деление Бутана
Списки:Бутан